Lampert ist sowohl ein Vor- als auch Familienname. Zu Herkunft, Bedeutung und weiteren Namensvarianten siehe Lambert (Name).

Namensträger 

Vorname
 Lampert Distelmeyer (1522–1588), Kanzler der Mark Brandenburg
 Lampert von Hersfeld (* vor 1028; † vor 1085), Geschichtsschreiber und Abt
 Lampert Hinrich Röhl (1724–1790), deutscher Mathematiker und Astronom, siehe Lambert Heinrich Röhl

Familienname
 Albert Lampert (1930–2019), Schweizer Architekt
 Alois Lampert (1932–1977), Liechtensteiner Radsportler
 Carl Lampert (1894–1944), kath. Geistlicher, Seliger
 Christian Lampert (* 1967), deutscher Hornist
 Diane Lampert (1924–2013), US-amerikanische Liedtexterin und gelegentliche Drehbuchautorin
 Dietmar Lampert (* 1966), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Erich Lampert (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Felix Lampert (* 1982), deutscher Schauspieler
 Florian Lampert (1863–1930), US-amerikanischer Politiker
 Friedrich Lampert (1829–1901), deutscher evangelischer Pfarrer, Biograf, Schriftsteller und 1869–93 MdL Bayern (Fortschrittspartei)
 Fritz Lampert (* 1933), deutscher Arzt und Krebsforscher
 Günter Lampert (* 1941), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Harry Lampert (1916–2004), US-amerikanischer Cartoonist und Autor
 Heinrich Lampert (1874–1933), deutscher Unternehmer
 Hubert Lampert (* 1953), österreichischer Bildhauer und Konzeptkünstler
 James Benjamin Lampert (1914–1978), Generalleutnant der United States Army
 Johann Georg Lampert (1882–1943), österreichischer Politiker (CSP)
 Jonas Lampert (* 1997), deutscher Schachspieler
 Kurt Lampert (1859–1918), deutscher Zoologe und Naturhistoriker
 Luise Lampert (1891–1962), deutsche Pädagogin
 Marius Lampert (1902–1991), Schweizer Politiker (CVP)

 Peter Lampert (1951–2015), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Regina Lampert (1854–1942), österreichische Schriftstellerin
 Rudolf Lampert (1956–2021), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Steffen Lampert (* 1979), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Thomas Lampert (* 1958), deutscher Klarinettist
 Tom Lampert (* 1962), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Schriftsteller
 Ulrich Lampert (1865–1947), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Wendelin Lampert (* 1970), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Werner Lampert (* 1946), Pionier der biologischen Landwirtschaft in Österreich und Buchautor
 Winfried Lampert (1941–2021), deutscher Limnologe

Siehe auch:
 Mount Lampert, Berg im Palmerland, Antarktika

Männlicher Vorname
Familienname